VC, akronymet kan have forskellig betydning:

 VC-25 – er designationen i det amerikanske luftvåben for to Boeing 747-200B
 VCO – er en spændingsstyret oscillator
 Victoria Cross – højeste engelske orden for tapperhed.
 Volkov Commander – et computerprogram til filstyring.